Мой кровавый Валентин:
 «Мой кровавый Валентин» — канадский фильм ужасов 1981 года.
 «Мой кровавый Валентин» — американский фильм ужасов 2009 года, ремейк фильма 1981 года.